Світловодськ — місто обласного значення, колишній районний центр Кіровоградської області (до 2020 року)
 Світловодськ — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниціКіровоградської області
 «Світловодськ» — малий артилерійський корабель Віськово-Морських сил ЗСУ